Miejscowości w USA:
 Gasconade – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
Gminy w USA:
 Gasconade (ang. Gasconade Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Gasconade (ang. Gasconade Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gasconade (ang. Gasconade County) – w stanie Missouri